Sphaerulomyces är ett släkte av svampar. Sphaerulomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerulomyces